Proba masculină de decatlon de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a avut loc în perioada 17-18 august 2016 pe Stadionul Olimpic din Rio de Janeiro, Brazilia.

Recorduri
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:

Program
<small>Orele sunt ora Braziliei (UTC-3)</small>

Rezultate

100 de metri

Săritura în lungime 

Olandezul Eelco Sintnicolaas nu a luat startul.

Aruncarea greutății

Săritura în înălțime 

Leonid Andreev (Uzbekistan), Rico Freimuth (Germania) și Willem Coertzen (Africa de Sud) nu au luat startul.

400 de metri 

Olandezul Pieter Braun nu a luat startul.

110 metri garduri

Aruncarea discului

Săritura cu prăjina 

Ucraineanul Oleksiy Kasyanov nu a luat startul.

Aruncarea suliței 

Sârbul Mihail Dudaš nu a luat startul

1500 de metri

Rezultate finale
Legendă

Legături externe 

  Men's Decathlon la World Athletics

Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016